Zu den Strecken des Fahrplanfelds 760 (Schaffhausen–Neuhausen–Eglisau–Bülach–Zürich und Niederweningen–Oberglatt–Zürich Oerlikon–Zürich) siehe:

 Rheinfallbahn (Schaffhausen–Neuhausen am Rheinfall) 
 Bahnstrecke Neuhausen–Eglisau 
 Bahnstrecke Winterthur–Koblenz (Eglisau–Bülach)
 Wehntalbahn (Niederweningen–Oberglatt)
 Bülach-Regensberg-Bahn (Bülach–Oberglatt–Zürich)
 Bahnstrecke Zürich–Winterthur (Zürich Oerlikon–Zürich HB)

700…